Улица Гринченко () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Кордовка. Пролегает от улицы Блакитного до Института сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины (улица Шевченко, дом № 97).

Примыкают улицы Отдыха, Федоровского.

История 
В 1986 году улица получила современное название — в честь украинского писателя Бориса Дмитриевича Гринченко.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении — вдоль бывшего русла реки Кордиковка и лесопарка Кордовка. Улица расположена в пойме реки Десна. Непарная сторона улицы занята усадебной застройкой, парная — не застроена. Конец улиц обеих сторон без застройки.    

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 201 ГРІНЧЕНКУ Б. Д. МЕМОРІ­АЛЬНА ДОШКА
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова